

Geografia 
 Meano – frazione di Corzano in provincia di Brescia
 Meano – frazione di Perosa Argentina nella città metropolitana di Torino
 Meano – frazione di Trento
 Meano – frazione di Santa Giustina in provincia di Belluno
 Meano Melezet – comune soppresso inglobato in Bardonecchia
 Meaño – comune spagnolo della Galizia

Persone 
 Cesare Meano – poeta, scrittore e regista italiano (1899-1957)
 Francis Méano – calciatore francese
 Vittorio Meano – architetto italiano

Pagine correlate 
Meana